Асагое Сінобу і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу Среботнік не брала участі. Асагое грала в парі з Марія Венто-Кабчі, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Хісела Дулко і Марія Кириленко з рахунком 7–5, 4–6, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 ITF Tournament profile 

AIG Japan Open Tennis Championships 2005